Вернигероде:

 Вернигероде — город в Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Вернигероде — район в Германии, входит в землю Саксония-Анхальт.
 Вернигероде — замок в Германии в земле Саксония-Анхальт.